Sanpietrani – abitanti di Campo di Mare (San Pietro Vernotico)
Sanpietrani – abitanti di San Pietro Vernotico
Sanpietrani – abitanti di San Pietro in Lama